Нау́менко — украинская фамилия, а также топоним.

Известные носители 
 
 
 Науменко, Андрей Михайлович (1912—1981) — украинский советский партийный деятель.
 Науменко, Валерий Евгеньевич (род. 1969) —  украинский и российский историк-медиевист и археолог.
 Науменко, Василий Дмитриевич (1917—1981) — полный кавалер ордена Славы.
 
 
 Науменко, Владлен Васильевич (род. 1947) — украинский футболист, тренер, футбольный функционер.
 Науменко, Вячеслав Григорьевич (1883—1979) — генерал-майор, кубанский войсковой атаман.
 
 Науменко, Ирина Владимировна (род. 1980) — казахстанская легкоатлетка.
 Науменко, Лев Константинович (1933—2020) — советский и российский философ.
 
 
 Науменко, Ольга Николаевна (род. 1949) — советская и российская актриса.
 Науменко, Пётр Васильевич (1905—1992) — советский государственный деятель.
 Науменко, Степан Иванович (1920—2004) — лётчик-ас, Герой Советского Союза.
 Науменко, Татьяна Ивановна (род. 1961) — музыковед, доктор искусствоведения. 
 
 Науменко, Яков Павлович (1959—2012) — советский и белорусский певец.

Топоним 
 Науменко — село в Черняховском районе Житомирской области Украины.

См. также